Miejscowości w USA:
 Templeton – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Luis Obispo
 Templeton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Carroll
 Templeton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester

Gminy w USA:
 Templeton (ang. Templeton Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Templeton (ang. Templeton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Atchison
Miejscowości w Anglii:
 Templeton (Devon)
Inne:
 Templeton – były amerykański konstruktor wyścigowy